Васи́лий Пономарёв:
 Пономарёв, Василий Михайлович (1921—2001) — Герой Советского Союза, полковник авиации.
 Пономарёв, Василий Павлович (род. 2002) — российский хоккеист.
 Пономарёв, Василий Сергеевич (1907—1978) — советский археолог, коллаборационист, бургомистр Великого Новгорода в годы Великой Отечественной войны.